Livro de Joel
 Joel Vieira de Souza  (1906-1999) — futebolista brasileiro,  Avaí FC (SC) 1923-1928
 Joel de Oliveira Monteiro (1904-1990) - futebolista brasileiro, goleiro do America FC (RJ) 1927-1932
 Joel Antônio Martins (1931-2003) — futebolista brasileiro clubes Cariocas, Vitória e Valencia, seleção 1956–1961
 Joel Miller — personagem fictício da franquia de jogos eletrônicos The Last of Us
 Joel (filho de Samuel) — personagem bíblico

Desambiguações de antropônimos